Марк Петроний Сура Мамертин () — римский государственный деятель второй половины II века.

Мамертин, возможно, происходил либо из Италии, либо из Африки. Его отцом был консул-суффект 150 года Марк Петроний Мамертин. Сура был женат на Корнифиции, дочери императора Марка Аврелия и Фаустины Младшей. В 182 году он занимал должность ординарного консула вместе с Квинтом Тинеем Руфом. Между 190 и 192 годом Сура был казнён по приказу императора Коммода вместе со своим братом Марком Петронием Сурой Септимианом и сыном Петронием Антонином.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. P 311.

Казнённые в Римской империи во II веке